Финал Кубка Америки по футболу 2001 года — решающий матч Кубка Америки по футболу 2001 года, который прошел 29 июля на стадионе «Эль Кампин» в Колумбии. Матч закончился победой хозяйки турнира со счетом 1:0.

Ход игры 
Финальный матч прошёл вечером 29 июля. Сборная Колумбия победила Мексику с минимальным счётом — 1:0. После свободного удара подключившийся в атаку Иван Кордоба, защитник итальянского «Интера», головой переправил мяч в сетку Оскара Переса. Колумбия в первый раз в своей истории стала обладателем Кубка Америки.

Путь к финалу

Статистика матча

Примечания 

Финал
Июль 2001 года
События 29 июля
Международные спортивные соревнования в Боготе
Матчи сборной Мексики по футболу